Kommunionglocke steht für
Altarglocke, liturgisches Instrument
„Kommunionglöcklein“, Zeitschrift